Chi-kwadraattoets
 Chi-kwadraatverdeling